El Copa Asiatica de futbol sala de la AFC (llamada antes campeonato asiatico de futsal) es el torneo continental de las selecciones asiáticas de futsal. Se celebró por primera vez en 1999, y se ha jugado de forma anual. A partir del año 2008 pasó a disputarse cada dos años.

Irán y Japón son las naciones dominantes, siendo las únicas dos naciones que han ganado el torneo e Irán es la única que nunca ha terminado fuera de los cuatro primeros. Irán es campeón de 12 de las 15 ediciones de la competencia, ganó 7 ediciones consecutivas antes de que Japón rompiera su racha. Japón ha ganado las otras 3 ediciones de la competición. El torneo sirve como clasificación para la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA.

Resultados

Clasificación a la Copa Mundial de Futbol Sala por país 

*Australia pertenecía a la OFC hasta 2006 y en ese mismo años se unió a la AFC

Palmarés 
En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.

Goleadores por edición

Véase también 
 Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA
 Copa América de fútbol sala
 Eurocopa de Fútbol Sala
 Campeonato de Futsal de Concacaf
 Campeonato Africano de Futsal
 Campeonato de Futsal de la OFC

Enlaces 

 RSSSF - AFC Futsal Championship
 AFC

Referencias